Выборы в Палату советников прошли в Японии 10 июля 2022 года. На них были избраны 125 из 248 членов верхней палаты Национального парламента.

Семьдесят четыре члена были избраны единым голосованием в 45 многомандатных и одномандатных избирательных округах префектур. Общенациональный округ избрал 50 членов по пропорциональному представительству.

Выборы состоялись в течение первого года пребывания Фумио Кисиды на посту премьер-министра, а также на них Кента Идзуми дебютировал в качестве лидера оппозиционной КДП.

Результаты

Примечания

Ссылки 

Япония
2022 год в Японии
Выборы в Японии
Выборы в Палату советников Императора Японии
Июль 2022 года
События 10 июля